Pereire ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob Rodrigues Pereira (1715–1780), französischer Taubstummenpädagoge und Pionier der Gebärdensprache
 Émile Pereire (1800–1875), Enkel von Jacob Rodrigues Pereira, französischer Bankier und Industrieller
 Isaac Pereire (1806–1880), Bruder von Émile Pereire, ebenfalls Bankier
 Eugène Pereire (1831–1908), Sohn von Isaac Pereire, Gründer der Banque Transatlantique

Pereire steht für:

 Pereire (Métro Paris)